José María de la Puente-Arnao y Oyague, VII conde del Portillo (Lima, Virreinato del Perú, 9 de abril de 1808 - m. Lima, ?), aristócrata y político peruano. Fue alcalde de Lima, además de ser conde del Portillo.

Familia 
Sus padres fueron Manuel de la Puente-Arnao y Bonet, y Manuela de Oyague y Carrió. El padre fue caballero de la Orden de Alcántara y sirvió en el Ejército Real del Perú, falleciendo en la batalla de Vilcapugio en 1813. La madre, natural de Lima, fue la VII Condesa de Portillo.

Alcaldía de Lima 
Cuando a principios de 1868 fue elegido como alcalde de Lima el mariscal Antonio Gutiérrez de la Fuente, éste debió interrumpir momentáneamente su gestión municipal, por haber sido convocado por el gobierno interino del general Pedro Diez Canseco para ocupar el Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas. Fue entonces cuando José María de la Puente y José María Sancho Dávila le reemplazaron sucesivamente en la alcaldía, del 22 de enero al 2 de agosto de 1868. La Fuente retornó entonces a la alcaldía, culminando su mandato el 27 de marzo de 1869, siendo nuevamente sucedido por De la Puente. Luego fue elegido alcalde Manuel Pardo y Lavalle, quien tras un gobierno municipal memorable, fundaría el Partido Civil y llegaría a ser el primer presidente civil del Perú.

Descendencia 
Casado con Antonia Noguer y Sabater, José María de la Puente tuvo cuatro hijos:
 Wilfredo de la Puente Noguer, X conde del Portillo (1840-?), capitán de corbeta AP, que hizo su servicio hasta 1873. Heredó el título de Conde de Portillo.
 José Rafael de la Puente Noguer (1844-1909), coronel EP, jefe del estado Mayor del Ejército, comandante general de Artillería, caballero de la Orden de Isabel la Católica y ministro del Estado.
 Clotilde de la Puente Noguer, esposa de Mario Fernández de las Cuevas, con quien tuvo a Mario Fernández de las Cuevas Puente, que llegó a ser Cónsul de Perú en Madrid y Diputado a Cortes, y a Clotilde Fernández de las Cuevas Puente, que se unió en matrimonio con Luis López-Valdemoro, Conde de Cazalla del Río.
 Manuel de la Puente Noguer, que falleció soltero.

Genealogía

Véase también 
 Anexo:Alcaldes de Lima

Referencias

Bibliografía 
 Basadre, Jorge: Historia de la República del Perú. 1822 - 1933, Octava Edición, corregida y aumentada. Tomo 6. Editada por el Diario "La República" de Lima y la Universidad "Ricardo Palma" de Lima.
 Varela y Orbegoso: Apuntes para la historia de la sociedad colonial, Volúmenes 1-2. Librería é imprenta E. Moreno, Lima, 1924.
 Vidaurre, Pedro N.: Relación cronológica de los alcaldes que han presidido el ayuntamiento de Lima desde su fundación hasta nuestros días… Solis, 1889 - 109 páginas.

Nacidos en Lima
Fallecidos en Lima
Jose
Alcaldes de Lima